Acari (Rio Grande do Norte), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Norte
 Acari (Rio de Janeiro), een wijk van de Braziliaanse stad Rio de Janeiro
 Acarí (district), een district in Peru
 Acari (mijt), een onderklasse van de spinachtigen, vroeger ook wel Acarina genoemd